Миша́ткин — русская фамилия.

Известные носители:
 Мишаткин, Валентин Иванович (1946—2012) — советский и российский кинорежиссёр, актёр.
 Мишаткин, Николай Фёдорович (1911—1973) — русский и бразильский карикатурист, художник-график, иконограф, писатель. 
 Мишаткин, Юрий Иванович (род. 1934) — советский и российский писатель.